Een ononderbroken opvolging of stroom; hiervan afgeleid:
continuïteit (literatuur)
continuïteit (film)
continue functie (wiskunde)
continu proces (in de chemische technologie de tegenhanger van een batchproces)
analyse (wiskunde), ook wel continue wiskunde genoemd (i.t.t. discrete wiskunde).
continu spectrum